Superligaen 2018/2019 var den 29:e säsongen av den danska Superligaen sedan starten och hade premiär den 13 juli 2018. Regerande mästare inför säsongen var FC Midtjylland från Herning.

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Mästerskapsserien

Poängtabell

Resultattabell

Nedflyttningsserier

Grupp A

Grupp B

Playoff

Europa League

Nedflyttning

Se även
 1. division 2018/2019

Källor
 DBU.dk

2018 i Danmark
2019 i Danmark
Fotbollssäsongen 2018/2019
2018/2019